Flak eller FlaK kan syfta på:
 Flak (lastutrymme) – ett öppet lastutrymme på olika fordon
 Flakmoped – en trehjulig moped med flak
 Ett vidsträckt grund i havet, bank
 Kriegers flak – grunt område i Östersjön, 30 km söder om Trelleborg
 Flakfortet – en dansk havsfästning i Öresund
 En tysk förkortning för luftvärnskanon: FlugabwehrKanone. För typer från andra världskriget, se:
 8,8 cm FlaK
 2 cm FlaK 30
 10,5 cm FlaK 38
 3,7 cm FlaK 43
 12,8 cm FlaK 40
 Ett ord för kritik, ursprungligen taget från den tyska förkortningen för luftvärnskanoner.

Se även 
 Flaken (sjöar)